Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 22. August 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

2014
Dameneinzel (Qualifikation)